

Geografia

Albers – città nella contea di Clinton nell'Illinois

Persone 
Andreas Albers, propr. Andreas Albers Nielsen (1990) – calciatore danese
Anni Albers (1899-1994) – designer tedesca
Christijan Albers (1979) – ex pilota automobilistico e dirigente sportivo olandese
Hans Albers, propr. Hans Philipp August Albers (1891-1960), – attore e cantante tedesco
Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1865-1921) – radiologo e insegnante tedesco
Johann Abraham Albers (1772-1821) – medico tedesco
Johann Christian Albers (1795-1857) – medico e zoologo tedesco
Josef Albers (1888-1976) – pittore tedesco
Marcel Albers (1967-1992) – pilota automobilistico olandese
Robin Albers, noto con lo pseudonimo di Jaydee (1958) – produttore discografico olandese